Битка на Морави или Моравска битка може се односити на:
 Битка на Морави 285., битка између императора Диоклецијана са Карином током грађанског рата у Римском царству
 Битка на Морави 1190., битка Велико-жупаније Рашке са Византијском империјом.
 Битка на Морави 1203., битка Велико-жупаније Рашке и Краљевине Угарске са Другим бугарским царством.
 Битка на Морави 1915., битка Краљевине Србије са Краљевином Бугарском у Првом светском рату.